De doorgangsweerstand van een isolatiemateriaal is de weerstand van een blokje van dat materiaal met een doorsnede van 1 cm² en een lengte van 1 cm. Deze weerstand wordt uitgedrukt in M ohm cm. De doorgangsweerstand bepaalt de lekstroom doorheen een isolatiemateriaal. De doorgangsweerstand heeft normaal een zeer hoge waarde. Hij is ook afhankelijk van de vochtigheidsgraad en vermindert aanmerkelijk bij temperatuurstijging.

Zie ook
Elektrische weerstand (eigenschap)

Elektriciteit